C16H18N4O2 – formula molecolare dell'azapropazone
C16H18N4O2 – formula molecolare del nialamide
C16H18N4O2 – formula molecolare del piribedil

Formule molecolari